Qassit Qeqertakasii bezeichnet:
 Qassit Qeqertakasii (Inselgruppe, Neria), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qassit Qeqertakasii (Inselgruppe, Qoornoq), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland